O Grupamento Naval do Sul ou Grupamento de Patrulha Naval do Sul é a força distrital da Marinha do Brasil subordinada ao 5.º Distrito Naval Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Ver também 
 Lista das embarcações da Marinha do Brasil
 Lista de navios descomissionados da Marinha do Brasil

Ligações externas 
 

Marinha do Brasil
Unidades militares do Brasil